Wilkes County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wilkes County, Georgia 
 Wilkes County, North Carolina